Horvátország
Mrežnica  falu Barilović községben Károlyváros megyében
Mrežnica folyó, a Korana bal oldali mellékvize